Osoby o tym nazwisku:
 Carl Stumpf – niemiecki muzykolog i psycholog
 Heinrich Stumpf – niemiecki działacz hitlerowski, zbrodniarz wojenny
 Patrick Stumpf – niemiecki piłkarz
 Tricia Stumpf – amerykańska skeletonistka